Джейн Эллиот (, род. 17 января 1947) — американская актриса.

Эллиот родилась в Нью-Йорке и дебютировала в 1963 году в одной из дневных мыльных опер и в последующие годы была частым гостем на телевидении.
Наибольшую известность ей принесла роль злодейки Трейси Куотермейн в мыльной опере «Главный госпиталь», которую она играет с 1978 года. В 1981 году она выиграла Дневную премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана за свою роль злодейки в шоу и в том же году появилась в трех эпизодах прайм-тайм мыльной оперы «Тихая пристань».

Эллиот также играла роли злодеек в мыльных операх «Направляющий свет», «Все мои дети» и «Дни нашей жизни» и ещё дважды номинировалась на «Эмми», а также неоднократно получала приз «Дайджеста мыльных опер» как лучший злодей. Кроме работе в мыльных операх она выступала на Бродвее и появилась в кинофильмах «Смена привычки», «Нечто замечательное» и «Детский бум».

Личная жизнь 
Была замужем за Луисом Рохасом. В браке родилось два ребёнка.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»
Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале